Henri Duvillard (1910-2001) – politico francese
 Henri Duvillard (1947) – sciatore alpino francese